Nom de dos rius d'Andhra Pradesh:
Riu Cheyair
 Riu Cheyair o riu Cheheru Bahunadi